Театр «Глорія» (театр - від гр. ϑεάομαι - дивлюся, розглядаю, лат. theātrum «театр», фр. théâtre вид мистецтва, що відображає життя у сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами; установа, організація, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів; будинок, у якому відбуваються вистави;  спекталь, вистава; сукупність драматичних творів того чи іншого автора, жанру тощо; глорія - від лат. gloria - прикраса, ореол, слава, велич,  оптичне явище в земній атмосфері, викликане дифракцією світла на крапельках води й кристаликах льоду в хмарах або тумані, кольорові кільця навколо тіні від предмета;від іт. gloria - сяйво; від ісп. gloria - розкіш, вихід артистів у фіналі театральної вистави на уклін до театральної публіки; від грец. Ἀντίχθων - Антихтон, Глорія, Гор, Антиземля - гіпотетичне космічне тіло за Сонцем) - Самодіяльний студентський літературний театр «Глорія» Хмельницького національного університету. 
Управління Театром здійснює Хмельницький національний університет (Орган управління майном). Творча дільність "Глорії"  відбувається під егідою ректора  національного університету. З 2006 - 2021 рр. - Миколи Єгоровича Скиби, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки; з 2021 - 2022 рр. - Сергія Анатолійовича Матюха, кандидата економічних наук, доцента. 
Безпосереднє керівництво Театром здійснює засновник-керівник.  З 2006 по 2022 рр. - Таїсія Петрівна Коваль (Бобровська) на громадських засадах у вільний від основної роботи час. Театр «Глорія» є авторською інноваційною освітньою технологією творчої самореалізації національно-мовної особистості інноваційної Людини ХХІ століття; добровільним самобутнім творчим об'єднанням митців, діяльність якого спрямована на збереження і створення духовно-культурних національних цінностей України, популяризацію Шевченкового Слова.
Науковою, навчальною, методичною, виховною базою Театру є кафедра української філології гуманітарно-педагогічного факультету і Наукова бібліотека Хмельницького національного університету.
Координування Театром "Глорія" на міському, обласному, всеукраїнському рівнях здійснює Хмельницьке обласне об`єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Григоровича Шевченка.
Театр "Глорія" є є некомерційним, неприбутковим творчим колективом, діяльність якого спрямована на залучення молоді до реалізації інноваційних програм творчої самореалізації; створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва; організації і проведення заходів літературно-мистецького, культурно-просвітницького, національно-патріотичного і культурно-дозвіллєвого спрямування; створення позитивного іміджу Університету.
Девіз Театру . "Борітеся – поборете" - слова Тараса Григоровича Шевченка - Великого Українця, Генія, Кобзаря і Пророка України 
 Концепція Театру. Духовне сходження на Тарасову Гору...

Традиції, започатковані Театром 
Публічний показ авторської Шевченківської театральної постановки

Конкурс читців української патріотичної поезії

Культурологічна екскурсія-поїздка до Канева на Тарасову гору, присвячена перепохованню світлого праху Тараса Григоровича Шевченка в Україні. Театральний перформенс Конкурс читців.

Національно-мистецький форум "Мій Шевченко...". присвячений Дню народження Кобзаря України

Літературно-мистецький проєкт "Слово - це те, що житиме вічно" з нагоди Дня української писемності та мови.

Літературний флешмоб "Героі не вмирають!" до Дня Гідноті та Свободи

Громадянський діалог "Рідна мова в Україні" до Міжнародного дня рідної мови

Благодійна вистава для діток до Дня Святого Миколая

Презентація молодих літераторів і театралів до Всесвіткього дня поезії і до Міжнародного дня театру

Сміхотерапія від ГЛОРІЇ до Міжнародного дня сміху

Оксфордські дебати ХНУ

Нагороди Театру 
 Дипломант Хмельницького міського літературного фестивалю «Слово єднає!» (2015 - 2017 рр.). 
 Лауреат Відкритого фестивалю-конкурсу художньої творчості серед колективів та окремих виконавців навчальних закладів України "AgroUniFest" (2018 р.).

Історія створення 
 1993 - 1994 рр. - Шкільний театр при Кам'янець-Подільській ЗОШ №17. Керівник Театру- Таїсія Петрівна Боброська, вчитель української мови і літератури. Координатор -  Людмила Гнатівна Гончарук, завуч з навчальної роботи. Досягнення Театру - переможець міського та обласного конкурсів українських звичаїв та обрядів за авторським режисерським сценарієм керівника Театру "Обряд ладування".
1995 - 2004 рр. - Театр-студія "Глорія" Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету на базі кафедри української літератури філологічного факультету. Засновник-керівник - Таїсія Петрівна Бобровська, викладач кафедри української літератури. Науковий консультант - Галина Йосипівна Насмінчук, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури. Координатор -  Анатолій Анатолійович Завадовський, проректор з виховної роботи КПДУ. Досягнення Театру - випуск театральних вистав до Дня народження Т.Г.Шевченка, театральні перформенси до Дня Університету, Дня міста, гастрольні тури. Найбільш популярна серед студентської молоді авторська гумористична театральна постановка "Абсурд". З  нагоди 85-річчя з Дня заснування Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету театр-студію "Глорія" нагороджено цінним подарунком і Почесною грамотою Хмельницької держобладміністрації.
2002 - 2004 рр. - Театр-студія "Глорія" - добровільне об`єднання театральної творчої молоді КПДУ і Кам`янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Засновник-керівник - Таїсія Петрівна Бобровська, викладач кафедри української літератури КПДУ, та української мови  Ліцею. Співкоординатор - Олександр Степанович Рощук, полковник, начальник Кам`янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Досягнення - патріотичні театральні вистави, побудовані на матеріалах творів украінської літератури, авторська літературно-мистецька постановка "Все починається з Любові..." на міському рівні.
2006 рік -  Театральний колектив "Глорія" слухачів підготовчого відділення "Глорія" Хмельницького національного університету. Засновник-керівник - Таїсія Петрівна Бобровська, викладач кафедри української філології. Координатори -  Михайло Степанович Бабич, декан факультету довузівської та післявузівської підготовки ХНУ, Тетяна Веніамінівна Говорецька, заступник декана ФДПП. Досягнення -  організація і проведення навчально-виховного заходу «Лицарі української духовності» та його 2-х місячна трансляція на ОДТРК "Поділля-центр".
2008 рік - Колектив художньої самодіяльності "Глорія" при кафедрі української філології Хмельницького національного університету. Засновник-керівник - Таїсія Петрівна Бобровська, викладач кафедри української філології Науковий консультант - Антоніна Петрівна Грицева, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології. Перша прем'єра Театру - авторська театральна постановка «Воскресає душа, воскресає…», присвячена перепохованню світлого праху Кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка в Україні, на Чернечій (Тарасовій) горі у Каневі.
2015 рік - Студентський літературний театр "Глорія" при кафедрі української філології Хмельницького національного університету. Відповідно до Рішення кафедри української філології і Положення. Засновник-керівник Таїсія Петрівна Коваль, старший викладач кафедри української філології   Науковий консультант - Михайло Миколайович Торчинський, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології.
2017 рік - Самодіяльний студентський літературний театр "Глорія" Хмельницького національного університету Згідно з наказом №112 ректора ХНУ М. Є. Скиби і відповідно до Положення. Засновник-керівник - Таїсія Петрівна Коваль, старший викладач кафедри української філології. Науковий консультант з 2021 року і по цей час - Інна Богданівна Царалунга, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології.

Склад колективу

Учасники театру 
Добровільне самобутнє творче об`єднання митців - Самодіяльний Студентський літературний театр «Глорія» об'єднує випускників, студентів, викладачів, бібліотекарів Хмельницького національного університету, а також учнівську молодь міста Хмельницького. До складу театрального колективу входять як аматори-артисти, так і професіонали-артисти різного віку та різних сфер діяльності. Переважно театралами-артистами є успішні у навчанні студенти, які, як креативні і гармонійні особистості, майбутні фахівці, прагнуть набуття нових професійно важливих компетентностей: сценічної, сценарної, режисерської, ораторської майстерності, культури мовлення і спілкування, філософського почуття гумору і толерантності засобами молодіжного театрального мистецтва. Усі учасники "Глорії"  є театралами-однодумцями - поціновувачами Прекрасного. Глоріанці - це українці-шевченколюби, яких надихає велика любов до України та залюбленість у Мистецтво і театральну справу,

Засновник-керівник, сценарист, режисер-постановник 
Таїсія Петрівна Коваль (Бобровська) - випускниця Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю "Українська мова і література" за фахом: Філолог. Викладач. Автор понад 200 творчих проєктів. Дипломант Хмельницького міського літературного фестивалю "Слово єднає!". Громадський діяч, волонтер,  Театрал, театральний педагог. Хобі - собакознавство, колекціонування і читання книг, квітникарство, кінематограф, музика і танці, 

За роки навчання у Чернівецькому державному університеті імені  Юрія Федьковича Таїсія Коваль була відмінником навчання, переможцем предметних олімпіад, конкурсів декламаторів, лідером філологічного факультету, президентом студентських клубів за інтересами, організатором культурно-мистецьких загальноуніверситетських заходів, артисткою Студентського театру естрадних мініатюр «Абсурд».З відзнакою закінчила  ЧДУ ім. Ю. Федьковича. Успішно закінчила аспірантуру при КПДУ. Викладання української мови і літератури, риторики та інших гуманітрних наук, виховання гармонійної творчої особистості у професійній діяльності інноваційно поєднує із засобами театральної педагогіки і гелотології у різних навчальних освітніх закладах України: Кам'янець-Подільській ЗОШ №17 (1993 -1994 рр.),  Кам'янець-Подільському державному університеті (1995 - 2004 рр.),  Кам'янець-Подільському математичному ліцеї "Антей" (за сумісництвом), Кам'янець-Подільському військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною (за сумісництвом), Хмельницькому національному університеті (2004 - 2022 рр.), Хмельницькій християнській школі "Мої обрії" (за сумісництвом).  Здобула ціннісний досвід театрального педагога як керівник театральної студії "DramaКарітас" Хмельницького обласного благодійного фонду "Карітас" (на громадських засадах).

Науковий наставник 
Переможця Всеукраїнського конкурсу "Кращий студент України" Катерини Волошиної - солістки, асистента режисера. голови Ради "Глорії", Переможця VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Марії Клопотюк - солістки, заступника голови Ради "Глорії"

Науковий керівник 
Переможця Подільського краєзнавчого конкурсу серед учнівської та студентської молоді  Лесі Кутей - солістки, асистента режисера. голови Ради "Глорії" Грантової програми «Інноваційний культурний продукт» Українського культурного фонду (УКФ) «Студентський літературний театр «Глорія» ХНУ: СловоСлава Кобзарева...» (Students Literature Theatre «Gloria» of KhNU:SlovoSlava Kobzareva).

Авторське право 
На літературний письмовий твір наукового характеру «Виразне читання» (№ 95531)

Подано заявку на літературний письмовий твір наукового і мистецького характеру "Театр "Глорія" (Самодіяльний студентський літературний театр "Глорія")

Наукові і публічні профілі 
Taisiya Koval (Bobrovska) https://orcid.org/  0000-0002-5671-7102 

Таїсія Петрівна Коваль (Бобровська) / Taisiya Petrivna Koval (Bobrovska) https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=Q1MGLdEAAAAJ 

Коваль Тая. https://www.facebook.com/profile.php?id=100013858909668

Голова Ради Театру 
 Марія Любець
 Катерина Волошина
 Леся Кутей
 Вікторія Лімбах 
 Юлія Довганюк 
Яніна Гуменюк

Солісти театру

Театральна студентська та учнівська молодь Кам`янець-Подільського і Хмельницького 
Сергій Мороз, Іван Наренецький, Юрій Качуровський, Оксана Бачинська, Інна Щепковська, Уляна Дудар, Ольга Дудар (Саліпа); Сергій Саліпа, Вадим Брицький; Катерина Волошина, Антон Вараниця, Андрій Юрченко, Дар'я Лужняк, Надія Босак, Юлія Кордас, Богдан Любиченко, Анна Якуц, Тетяна Венгер, Анна Фризюк, Марія Любець, Ірина Трапезун, Анна Бідна, Леся Велика, Оксана Шатковська, Оксана Фіщук, Ольга Янча, Тетяна Ковальчук, Юлія Козлюк, Дар’я Коваленко, Людмила Кушлак, Вікторія Боднарчук, Ірина Прокоп’як, Олександр Московчук, Ольга Садігурська, Інна Фриз, Тетяна Буткалюк, Анжела Кохан, Яна Баланюк, Леся Кутей, Анастасія Євсюкова, Андрій Слабкий. Христина Перець, Валентин Рибачук, Інна Сухацька, Ольга Гончар, Юлія Гончар, Ольга Трембач, Вікторія Лімбах, Євгеній Недєлін, Галина Струтинська, Ліна Ткачук, Тетяна Мороз, Лілія Більчук, Наталія Проциш, Ілона Якобчук, Мар’яна Хороша, Іван Пастух, Юлія Довганюк, Марія Клопотюк, Оксана Іванчишин,Ростислав Гайдамака, Сергій Марцонь, Олекандр Брянгін, Ліана Мільчановська, Ольга Садігурська, Богдан Мокрицький, Юлія Лавренчук, Олена Карпова, Анна Бондаренко, Тетяна Лампіцька, Яна Москаленко, Іванна Харітонова,Катерина Шаєвська,  Олександр Івасенко,Анна Левшун,  Євген Майор, Яніна Гуменюк, Анастасія Льоринс, Олег Дубовий, Олександра Перун, Євген Лісіцин

Прима-артисти 
Сергій Мороз, Іван Наренецький, Сергій Саліпа, Марія Любець, Катерина Волошина, Леся Кутей, Вікторія Лімбах, Юлія Довганюк, Оксана Іванчишин, Яніна Гуменюк.

Наставники-театрали 

Олександр Копилов, Микола Скиба, Михайло Войнаренко, Віталій Міхалевський, Марія Гавриш, Анатолій Янчишин, Микола Савюк, Сергій Матюх, Олег Синюк,  Олена Айвазян, Ольга Великосельська, Микола Йохна, Антоніна Гомільча

Репертуар

Авторські театральні постановки, присвячені Генію України і Пророку — Тарасові Григоровичу Шевченку: 
 Театральна вистава «Тарасові Небеса…» до 200-річчя з Дня народження Пророка України Тараса Шевченка, до Дня слов’янської писемності і культури. Прем`єра 6 травня 2014 року  у Палаці творчості для дітей та юнацтва м. Хмельницького за сприяння департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради  
 Літературно-мистецький форум "Мій Шевченко..." у рамках проведення Шевченківських днів   
 Театральна вистава «Благовісник української долі», присвячена Провіснику національної ідеї Тарасові Шевченку, за участі Героя України Івана Драча. Хмельницький національний університет.
 Театральна вистава «Борітеся — поборете», присвячена перепохованню світлого праху Тараса Шевченка в Україні на Чернечій горі. Прем'єра відбулася у міському парку ім. Т. Шевченка біля пам'ятника Кобзареві за сприяння Хмельницької міської ради, Хмельницького міського будинку культури та Хмельницької молодіжної організації «Студентська республіка». Виставу побудовано на інтерпретації творів Т. Шевченка; на наукових та цікавих фактах приватного життя поета: дружби з українськими і польськими патріотами, митцями, аристократами.  

 Театральні перформенси у Каневі, приурочені перепохованню світлого праху Кобзаря на Тарасовій горі, Шевченківський національний заповідник
 Національно-мистецький форум «Мій Шевченко…», присвячений дню народження Тараса Шевченка, у Хмельницькому національному університеті
 Театралізація Шевченкових поезій «Свою Україну любіть!» на святковому дійстві «Шевченко і час: скарби його високих дум» у науковій бібліотеці ХНУ
 Гастрольна театральна вистава "Тараові Небеса..." з нагоди 201-річниці з дня народження національного Пророка України, всесвітньо відомого борця за Свободу Тараса Григоровича Шевченка для учнівській молоді міста Городка у Городоцькій центральній районній бібліотеці, презентація Хмельницького національного університету
 Шевченківська літературно-мистецька програма з нагоди Дня народження Кобзаря і відкриття погруддя Тараса Григоровича Шевченка.у Хмельницькому національному університеті

Авторські літературно-мистецькі постановки 
 Благодійна акція «Новорічна казка для малят» для вихованців Хмельницького обласного дитячого будинку «Дивосвіт»  
 Театральна вистава до Дня Гідності та Свободи  
 Святковий концерт для ветеранів Другої світової війни  
 Благодійна акція «Новорічна казка для дітей» для вихованців Хмельницького обласного дитячого будинку «Дивосвіт»  
Культурно-освітній сторітеллінг «АБЕТКА — хол», приурочений Дню української писемності та мови у науковій бібліотеці ХНУ   
Шоу-маскарад «Новорічна казка для студентів» до Дня гуманітарно-педагогічного факультету ХНУ
Театральна мистецька програма «Немає часу на поразку»  до відзначення 85-річчя з дня народження геніальної української поетеси Ліни Костенко для учнів старших класів НВК №10 міста Хмельницького.у  Центральній Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи
Міні-вистава «Травнева Перемога»«Травнева Перемога» до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам’яті і примирення, Дня Перемоги у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету

Культурно-освітні проєкти 
 Літературно-мистецький форум «Мій Шевченко» 
 Святкова програма «Україна — серце Європи»  
 Комедійна вистава «Студентське Королівство ясно думаючих коміків» у рамках I Фестивалю українського гумору ГПФ ХНУ
 Філологічний перформанс «І оживе слава України» до 200-річчя з Дня народження Пророка України Тараса Шевченка у Хмельницькому національному університеті  
 «Вишневий цвіт» (уривок із поетичної симфонії І. Драча) у рамках Філологічного перформансу «І оживе слава України»
 Літературно-мистецький бомонд «Я — дитя першого кохання», присвячений ніжному лірикові й українському патріотові Володимиру Сосюрі, у Хмельницькому національному університеті
 Літературно-мистецький проєкт «Слово — це те, що житиме вічно» до Дня української писемності та мови,  у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці  
 «Ах, карнавал, карнавал»
 Культурно-освітній захід «Весна підніме келихи тюльпанів…» до 85-річчя з дня народження геніальної поетеси Ліни Костенко та з нагоди Міжнародного дня театру у науковій бібліотеці Хмельницького національного університу
 Поетичний вернісаж «Словом торкнутися душі…» з нагоди Всесвітнього дня поезії у літературній вітальні наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
 Літературно-мистецький захід «Народе мій… Твойому генію мій скромний дар весільний» до Дня української писемності та мови у Хмельницькій ОУНБ
 Участь у Шевченківських читаннях «Юнь шанує Кобзаря», присвячених 155-й річниці з Дня перепоховання Т. Г. Шевченка в Україні, Хмельницький парк імені Т. Г. Шевченка   
 Конкурс читців «ДУША, ОКРИЛЕНА МИСТЕЦТВОМ…»  
 Літературні читання  
 Мовознавчий проект «Предковічна мова – душа українця» до Дня української писемності
 Літературно-мистецька художня частина до відкриття Подільського краєзнавчого конкурсу серед учнівської та студентської молоді  у Хмельницькому національному університеті/
 І Шевченківський міський конкурс читців «Не вмирає душа наша, не вмирає воля!» до 200-річного ювілею з дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. за сприяння управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

 ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА у Хмельницькому національному університеті до Міжнародної ювілейної дати – 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря
 Шевченківські читання «Немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная Вкраїна» з нагоди відзначення 205-ї річниці від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Хмельницькому національному університеті
 Театралізована інтерпретація громадянсько-патріотичної лірики Ліни Костенко «Ми переможем!» у рамках культурно-освітнього заходу «Весна підніме келихи тюльпанів…» до 85-річчя з Дня народження геніальної поетеси Ліни Костенко та з нагоди Міжнародного дня театру у НБ ХНУ
 Культурологічна почаївська екскурсія-подорож "Стежками Тараса Шевченка..." до Почаєва для студентів Хмельницького національного університету

Літературно-мистецькі композиції 
«Вперед, Українці!». Визнана організаторами творчим гімном Хмельницького міського літературного фестивалю "Слово єднає!"
«Плакала калина». Привята Героям Небесної Сотні, воїам АТО
«Вітре буйний». Шевченківська візитівка "Глорії"
«Господи, благослови Україну!». Кода національно-мистецького форуму

Клуби при Театрі

Гелос 
2010 р. - Клуб сміху. Відкрито на базі вивчення студентами спеціальності "Філологія. Українська мова і література" спецкурсу "Сміхоаналіз комічного тексту". 2017 р. - Клуб сміхотворців "Гелос". Президенти -  глоріанці-гумористи Галина Струтинська, переможець VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка Марія  Клопотюк (науковий наставник - Т. П. Коваль), переможець І Шевченківського конкурсу митців «Дніпро, Україну згадаєм…» ХНУ Олександр Івасенко, Сергій Лучко.

Роса 
2011 р. - Літературний клуб Роса.  Відкрито у рамках мистецького проєкту, присвяченого Дню української писемності та мови «Предковічна мова – душа українця». Перший президент "Роси" - Катерина Волошина, голова Ради Театру, студентка спеціальності "Філологія. Українська мова і література" (група ФУМ-09-1), переможець у номінації "Кращий студент Хмельницького національного університету", "Кращий студент України" (науковий наставник - Т. П. Коваль). Президенти - глоріанці-літератори Леся Кутей, Ірина Головко, Юлія Лавренчук, Юлія Довганюк, Яніна Гуменюк.

Сократ 
2012 р. - Клуб ораторів "Сократ". Відкрито у рамках проведення інтерактивного заліку з курсу "Риторика". Президенти - глоріанці-оратори Ірина Міщук, Вікторія Лімбах, Юлія Довганюк, Анастасія Льоринс.
Науковий керівник клубів за інтересами -  Таїсія Коваль, автор-розробник і викладач навчальних курсів "Основи літературної творчості", "Виразне читання, "Риторика", "Наукова риторика", "Історія української літератури ХХ століття", "Дитяча література", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Культура професійного мовлення і спілкування" і спецкурсу "Сміхоаналіз комічного тексту".
Науковий консультант - Михайло Торчинський, доктор філологічних наук, професор кафедри української філології

Співпраця
Наукова бібліотека Хмельницького національного університету   
Первинна профспілкова організація студентів Хмельницького національного університету    
Кафедра слов'янської філології  
Хмельницька ОУНБ        
Хмельницьке обласне об'єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка      
Хмельницька міська рада    
Хмельницька обласна державна адміністрація  
Хмельницький обласний літературний музей  
Хмельницька міська централізована бібліотечна система   
Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка

Театр "Глорія" у засобах масової інформації
 YouTube  
 Ексклюзив
 Поділля-центр

Театр "Глорія" офіційний сайт ХНУ 
Студентський літературний театр "Глорія" ХНУ : https://hloriya.khmnu.edu.ua/?_ga=2.78082132.1776757451.1672179312-1017568508.1656431959&_gl=1*1t30o6u*_ga*MTAxNzU2ODUwOC4xNjU2NDMxOTU5*_ga_LYXCXPXQWQ*MTY3MjI2NzM1MS4xMzcuMS4xNjcyMjY3Mzg2LjAuMC4w

Театр "Глорія" фейсбук 
Театр ГЛОРІЯ ХНУ : https://www.facebook.com/groups/938048136333269

Театр "Глорія" ютуб 
СЛТ Глорія ХНУ : https://www.youtube.com/@user-ux9td3dx9e

Участь у театральних виставах, концертних програмах і культурнопросвітницьких івентах «Глорії» професійних митців 
двоправнучатий племінник Тараса Григоровича  Шевченка (праправнук по брату Йосипу), письменник, журналіст, літературознавець, викладач. Член національної спілки журналістів України. Лауреат регіональної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, лауреат регіональної премії імені Микити Годованця, лауреат премії імені Богдана Хмельницького в галузі історії Олександр Відоменко.
лауреат Національної Шевченківської премії, Герой України Іван Драч
член Національної спілки журналістів України, український поет-пісняр, перший проректор, проректор з науки, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету Михайло Войнаренко
заслужена артистка України, лауреат Хмельницької обласної премії імені Тараса Шевченка Валентина Щур 
лауреат Хмельницької обласної премії імені Тараса Шевченка Валерія Разумова
член Національної спілки письменників України, член Національної спілки жіурналістів України, лауреат Хмельницької міської премії імені Тараса Шевченка, лауреат Хмельницької обласної премії імені Богдана Хмельницького Віталій Міхалевський
голова Хмельницького міського Товариства української мови ім. Тараса Шевченка «Просвіта» Зоя Діденко
українська оперна та концертна співачка, заслужена артистка України, солістка Хмельницької обласної філармонії Фатіма Чергіндзія  
лауреат обласної премії ім. Тараса Шевченка, відомий шевченкознавець, публіцист, журналіст, член Президії Хмельницької обласної організації Національної спілки журналістів України, викладач музичного училища ім. В. Заремби  Микола Кульбовський  
літературознавець, критик, шевченкознавець, член Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» та Хмельницької міської літературної спілки «Поділля» Віталій Матеуш  
Член Національної спілки письменників України директор Хмельницького літературного музею, голова Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників України Василь Горбатюк  
Член Спілки християнських письменників України, член Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» Марія Дем’янюк  
Член Національної Спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України Михайло Цимбалюк 
Голова Хмельницької обласної організації НСП України, лауреат Хмельницької обласної премії ім. Тараса Шевченка Маліш Петро 
Член Національної спілки письменників України. літературний критик, редактор радіомовлення Філії ПАТ “Національної суспільної телерадіокомпанії України “Хмельницької обласної дирекції “Поділля-центр" Наталія Поліщук
Голова Старокостянтинівського міськрайонного осередку ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, лауреат Хмельницької обласної премії ім. Володимира Булаєнка Ярохно Лідія

Нагороди

Колективу
Диплом Хмельницького міського літературного фестивалю «Слово єднає» (2015, 2016, 2017 р.)
 Грамоти Хмельницького національного університету  за багаторічну популяризацію мистецької спадщини Т. Г. Шевченка, організацію та проведення культурно-мистецьких проектів
 Грамоти Хмельницького національного університету з нагоди Міжнародного дня студента
Подяка Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету за багаторічну плідну творчу співпрацю в реалізації національно-патріотичних та літературно-мистецьких проектів просвітницької програми «Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету» (2016 рік) 
Подяка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки за плідну співпрацю у проведенні культурно-просвітницької роботи, реалізацію культурно-мистецького проекту «Слово – це те, що житиме вічно» та з нагоди Дня української писемності та мови (9 листопада 2016 року)
Подяка Хмельницької міської ради, управління культури і туризму за участь у Шевченківських читаннях «Юнь шанує Кобзаря» до відзначення 155-ї річниці з Дня перепоховання Т. Г. Шевченка (22 травня 2016 року)
Диплом Подільського державного аграрно-технічного університету лауреата I премії (номінація "Хореографічне мистецтво", категорія "сучасний танець, малі форми") за участь у Відкритому фестивалі-конкурсі художньої творчості серед колективів та окремих виконавців навчальних закладів України "АГРОУНІФЕСТ-2018" (2018 рік)
Диплом Подільського державного аграрно-технічного університету лауреата III премії (номінація "Театральне мистецтво", категорія "малі театральні форми") за участь у Відкритому фестивалі-конкурсі художньої творчості серед колективів та окремих виконавців навчальних закладів України "АГРОУНІФЕСТ-2018" (2018 рік).
Грамота Хмельницького національного університету за успішну реалізацію літературно-мистецького проекту «Слово – це те, що житиме вічно» з нагоди Дня української писемності та мови, національно-патріотичне спрямування багаторічної культурно-просвітницької діяльності з популяризації української мови (2022 р.)

Керівнику
Почесна грамота Хмельницької обласної держадміністрації, управління освіти і науки за сумлінну працю та досягнення успіхів у навчанні і виховання учнівської молоді (2004 рік)
Подяка Хмельницької міської ради за багаторічну, сумлінну, плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в розвиток освіти та науки та з нагоди 50-літнього ювілею з Дня заснування Хмельницького національного університету (07 вересня 2012 рік)
Грамота Хмельницького національного університету за пропаганду театрального мистецтва та з нагоди Міжнародного дня студента (2013 рік)
Подяка Всеукраїнського товариства «Просвіта»  імені Тараса Шевченка за вагомий внесок у просвітницьку та виховну роботу серед молоді Хмельниччини, високий професіоналізм, активну популяризацію творчої спадщини Т. Г. Шевченка та з нагоди Міжнародного Дня театру (м. Київ, 27 березня 2015 р., П. Мовчан)
Подяка Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту: за організацію театральної постановки з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам'яті, Дню Перемоги (5 травня 2015р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у навчання творчо обдарованої молоді, виховання у неї любові й шани до рідного слова та за підготовку переможця VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (наказ №712 від 17.05.2017 р.)
Грамота Хмельницького національного університету за зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у національно-патріотичне виховання студентства, формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації, пропагування імені й творів Великого Кобзаря та з нагоди професійного свята – Дня філолога (2017 рік)
Грамота Хмельницького національного університету за популяризацію мистецької спадщини Тараса Шевченка, за організацію і проведення літературно-мистецьких проектів, за багаторічну плідну культурно-просвітницьку діяльність та з нагоди Дня української писемності та мови (2017).
Грамота Хмельницької обласної ради за багаторічну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток університету, підготовку висококваліфікованих фахівців, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді та з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти (01 жовтня 2017 рік)
Подяка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки за плідну співпрацю у проведенні культурно-просвітницької роботи, реалізацію культурно-мистецького проекту «Слово – це те, що житиме вічно»  та з нагоди Дня української писемності та мови.  (2017 р.) 
Почесна Грамота Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка  за внесок у справу Українського національного відродження, розвиток української культури, самовіддану працю на теренах духовного утвердження рідного слова (2018; 2021 рр.). 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки за участь у проведенні презентації двох книг Миколи Кульбовського  «З подільського кореня» та «Подільських народних мудринок» (2018 р.).
Подяка управління молоді та спорту Хмельницької міської ради за сприяння в організації міського заходу, присвяченому Всесвітньому дню вишиванки (2018 р.).
Грамота Хмельницького національного університету за заснування, організацію і проведення культурно-просвітницького проекту «Фестиваль патріотичного Українського Слова», присвяченого Дня Українського козацтва, в рамках відзначення 56-ої річниці з дня заснування Хмельницького національного університету (2018 р.) 
Грамота Хмельницького національного університетуза підготовку творчих колективів – Студентського літературного театру «Глорія», групи МЕВ-17-1, групи СОБ-17-1 до участі у Фестивалі (2018 рр.).
Грамота управління культури та туризму Хмельницької міської ради за участь в організації Хмельницького міського літературного фестивалю  «Слово єднає!» (2019 р.). 
Подяка Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету за багаторічну співпрацю, сприяння патріотичному вихованню молоді та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек (2019 р.).
Подяка ректора Хмельницького наіонального університету за багаторічну ефективну роботу, вагомий особистий внесок у збереження національних, мовних і культурних традицій українського народу, популяризацію театрального мистецтва серед студентської молоді, підготовку висококваліфікованих фахівців (2019 рік)
Подяка Хмельницького обласного благодійного фонду "Карітас" української греко-католицької церкви за допомогу в організації та проведенні благодійного концерту "Людина починається з добра" (21 вересня 2019 рік).
Подяка Хмельницького обласного благодійного фонду "Карітас" української греко-католицької церкви за особистий внесок в організацію та проведення Акції  «Листи до святого Миколая» (2019, 2020; 2021 рр.).
Подяка Хмельницького національного університету за підготовку і проведення заходів з нагоди Дня української писемності та мови для національної святині українського народу (2021 р.).
Почесна Грамота Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка  за внесок у справу Українського національного відродження, розвиток української культури, самовіддану працю на теренах духовного утвердження рідного слова (2021 р.).
Грамота Хмельницького національного університету за успішну реалізацію літературно-мистецького проекту «Слово – це те, що житиме вічно» з нагоди Дня української писемності та мови, національно-патріотичне спрямування багаторічної культурно-просвітницької діяльності з популяризації української мови (2022 р.)

Джерела 
 Словник театрознавчих термінів і понять / укладачі Савченко І., Ліпницька І. Київ, 2021. 144 с. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37502/Slovnyk_Savchenko_Lipnytska.pdf?sequence=1
 Паві П. Словник театру. Львів, 2006. 640 с. Patrice PAVIS. Dictionnaire du Théâtre. Paris, 2002. Ed. Armand Colin.https://shron1.chtyvo.org.ua/Pavis_Patrice/Slovnyk_teatru.pdf

 Великосельська О., Коваль Т. Фестиваль патріотичного українського слова – дієва форма виховання сучасної молоді. Бібліотека. Книга. Наука: матеріали наукового семінару (Київ, 24–25 квіт. 2019 р.). Київ: КНУКіМ, 2019. Вип. 2. С. 18–22.
 Коваль Т. Студентський літературний театр як овітня інновація у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду.  Професійна педагогіка. № 7(2). 2017. С. 93-101.
 KOVAL T. STUDENTS’ LITERARY THEATER AS AN EDUCATIONAL INNOVATION IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCE Comparative Professional Pedagogy 7(2)/ 2017. S.43 - 50.http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6091/1/koval_2.pdf  
 Коваль Т. Фестиваль патріотичного Українського Слова. Проскурів, 2018. № 44 (2298).
 Коваль Т. Окрилені мистецтвом Слова: студентський літературний театр «Глорія» ХНУ. Слово єднає!: літ.-публіц.альманах. Хмельницька міська рада; Управління культури і туризму; Хмельницька міська централізована бібліотечна система; ред.-уклад.: Т. С. Козицька, В. Ц. Міхалевський. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. № 2. С. 98-100.
 Кульбовський М. М. З подільського кореня. Книга десята. Хмельницький : видавець ФОП Цюпак А. А., 2018. 188с.
Слово єднає! Хмельниц. літ.-публіц. альм. / Хмельницька міська рада; Управління культури і туризму; Хмельницька міська централізована бібліотечна система; ред.-уклад. Т. С. Козицька, В. Ц. Міхалевський.  Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2018. 312 с.
Шекенева В. Молодь. Просвітництво. Бібліотека. Бібліотека в освітньому просторі. Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу" [Текст] : інформ. бюл. для працівників бібліотек ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області. №17.  Хмельницький : ХНУ, 2014.120 с.
студентський літературний театр «Глорія» Хмельницького національного університету.  Слово єднає!
Поетичний вернісаж «Словом торкнутися душі…». https://khmnu.edu.ua/poetychnyj-vernisazh-slovom-torknutysya-dushi/
ТВОРЧИЙ ЗВІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЛОЛОГІЯ. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА», ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ. «НАРОДЕ МІЙ… ТВОЙОМУ ГЕНІЮ МІЙ СКРОМНИЙ ДАР ВЕСІЛЬНИЙ» (ІВАН ФРАНКО). https://khmnu.edu.ua/tvorchyj-zvit-studentiv-speczialnosti-filologiya-ukrayinska-mova-ta-literatura-prysvyachenyj-dnyu-ukrayinskoyi-pysemnosti-ta-movy/
«ВЕСНА ПІДНІМЕ КЕЛИХИ ТЮЛЬПАНІВ…» https://khmnu.edu.ua/vesna-pidnime-kelyhy-tyulpaniv/
Встановлення погруддя Тараса Шевченка в університеті. https://khmnu.edu.ua/vstanovlennya-pogruddya-tarasa-shevchenka-v-universyteti/
«І ОЖИВЕ СЛАВА УКРАЇНИ» І філологічний студентський перформанс у Хмельницькому національному університеті. https://khmnu.edu.ua/i-ozhyve-slava-ukrayiny-i-filologichnyj-studentskyj-performans-u-hmelnyczkomu-naczionalnomu-universyteti/
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В МІСТІ ГОРОДКУ. Шевченкіана «Глорії». https://khmnu.edu.ua/prezentacziya-hmelnyczkogo-naczionalnogo-universytetu-v-misti-gorodku/
Прем’єра театральної вистави «Тарасові Небеса…» у рідному місті. https://khmnu.edu.ua/premyera-teatralnoyi-vystavy-tarasovi-nebesa-u-ridnomu-misti/
ГЕНІАЛЬНІЙ ЛІНІ КОСТЕНКО ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…https://khmnu.edu.ua/genialnij-lini-kostenko-prysvyachuyetsya-2/
«…І НА УКРАЙНУ ПОЛИНУ… » ПОВЕРНЕННЯ КОБЗАРЯ. https://khmnu.edu.ua/i-na-ukrajnu-polynu-povernennya-kobzarya/
ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ.https://khmnu.edu.ua/den-slovyanskoyi-pysemnosti-i-kultury-u-hmelnyczkomu-naczionalnomu-universyteti/
КВІТНЕВА ПОДОРОЖ ДО ПОЧАЇВСЬКИХ СВЯТИНЬ Студенти-гуманітарії стежками Тараса Шевченка…https://khmnu.edu.ua/kvitneva-podorozh-do-pochayivskyh-svyatyn-studenty-gumanitariyi-stezhkamy-tarasa-shevchenka/ 
КОНКУРС КРАЄЗНАВЦІВ.  https://khmnu.edu.ua/konkurs-krayeznavcziv/ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА у Хмельницькому національному університеті. https://khmnu.edu.ua/shevchenkivska-vesna-u-hmelnyczkomu-naczionalnomu-universyteti/
Шевченківські читання «Немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная Вкраїна» 25.03.2019. https://khmnu.edu.ua/shevchenkivski-chytannya-nemaye-nichogo-v-boga-yak-dnipro-ta-nasha-slavnaya-vkrayina/
Театри Хмельницького
Хмельницький національний університет